The Miracle Man (1919), een film van George Loane Tucker
The Miracle Man (1932), een film van Norman Z. McLeod